А́вгустовская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Августовская улица — улица в Апрелевке Московской области
 Августовская улица — улица в Астрахани
 Августовская улица — улица в Барнауле
 Августовская улица — улица в Выборге Ленинградской области
 Августовская улица — улица в Грозном
 Августовская улица — прежнее полуофициальное и народное наименование Проспекта Владимира Путина в Грозном, который с 1920 по середину 1950-х годов официально назывался «Улица имени 11 августа» («Улица 11 августа»).
 Августовская улица — улица в посёлке городского типа Кокошкино Наро-Фоминского района Московской области
 Августовская улица — улица в Лесосибирске Красноярского края
 Августовская улица — улица в Нижнем Тагиле Свердловской области
 Августовская улица — улица в Челябинске

Украина 
 Августовская улица — улица в Виннице
 Августовская улица — улица в селе Говтвянчик Полтавского района Полтавской области
 Августовская улица — улица в Днепропетровске
 Августовская улица — улица в Донецке
 Августовская улица — улица в Сумах

См. также 
 Улица Августовских Событий — улица во Владикавказе
 Августовский переулок